Илиевский — фамилия; имеет женскую форму Илиевская.
 Илиевский, Дзвонимир (в монашестве Наум; род. 1961) — епископ Македонской православной церкви, митрополит Струмишский.
 Илиевский, Сотир (в монашестве Пимен; род. 1971) — епископ Македонской православной церкви, митрополит Европейский.